Питомник () — посёлок, Русско-Лозовской сельский совет, Дергачёвский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322082005. Население по переписи 2001 года составляет 205 (91/114 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Питомник находится возле автомобильной дороги , на расстоянии в 3 км от посёлка Новый и села Русская Лозовая, к посёлку примыкает большой лесной массив.
К посёлку примыкают большие питомники, есть небольшой пруд.

История 
 1650 — дата основания.

Экономика 
 Несколько пионерских лагерей.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Посёлок газифицирован.

Достопримечательности 
 Братская могила советских солдат.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Питомник на картах: 1940 , 2000 годы

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района